Грич се може односити на:

 Грич (Доњи Вакуф), насељено место у општини Доњи Вакуф, Федерација БиХ, Босна и Херцеговина
 Грич (Жумберак), насељено место у општини Жумберак, Хрватска
 , насељено место у општини Рибница, Словенија
 Градец (Загреб), део Загреба, Хрватска